Gierlich ist der Familienname von

Susanne Gierlich, deutsche Rettungsschwimmerin
Willi Gierlich (* 1932), deutscher Autor und Fußballspieler